Вальена́то () — колумбийский народный музыкальный жанр.

В 2006 году работы в жанрах вальенато и кумбии были вместе выделены в отдельную номинацию премии «Латинская Грэмми».

Международная организация ЮНЕСКО включила вальенато в свой «Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, нуждающегося в срочной охране» .

Примечания 

Музыкальные жанры
Культура Колумбии